Il gruppo della carnotite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della carnotite 
 Carnotite
 Margaritasite
 Sengierite
 Strelkinite

Note

Collegamenti esterni 
 

Carnotite